Il singolare del Dutch Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Steve Darcis era il detentore del titolo, ma Albert Montañés lo ha battuto in finale 1–6, 7–5, 6–3.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Marc Gicquel (semifinali)
  José Acasuso (quarti)
  Steve Darcis (finale)
  Marcel Granollers (quarti)

  Albert Montañés  (campione)
  Florent Serra (primo turno)
  Martín Vassallo Argüello (secondo turno)
  Santiago Ventura (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 2008
ATP Tour 2008